Die Welsh Open 1994 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1993/94, das vom 30. Januar bis 5. Februar 1994 im Newport Centre stattfand. Die südwalisische Küstenstadt Newport trug zum dritten Mal das Turnier aus.

Titelverteidiger Ken Doherty schied im Achtelfinale aus. Sein Finalgegner von 1993, Alan McManus, schaffte es dagegen erneut bis ins Endspiel, aber er konnte auch diesmal nicht gewinnen. Es siegte der Altmeister und Weltranglistenvierte Steve Davis mit 9:6.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Das Preisgeld blieb in der Summe fast unverändert, allerdings wurde es anders verteilt. Die Teilnehmer der Hauptrunde bekamen etwas weniger. Dafür bekamen die Teilnehmer der Runde der letzten 96 etwas mehr und die letzten 18 bekamen erstmals eine Prämie von 195 £. Bei den Punkten für die Weltrangliste änderte sich nichts.

Finalrunde 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich im Vorjahr in der Qualifikation in Plymouth durchgesetzt hatten.

Finale 
Alan McManus, der im Vorjahr den Titel in Newport gegen Ken Doherty verpasst hatte, legte engagiert los und mit drei Breaks um 90 Punkte und einem umkämpfteren Break lag er zur Sessionhälfte schon mit 4:0 vorne. Doch Steve Davis, der die beiden bisherigen Finalbegegnungen mit dem Schotten gewonnen hatte, holte sich Frame 5 trotz eines 59-Punkte-Breaks von McManus und war von da an wieder im Spiel. Zum Ende der ersten Session hatte er den 4:4-Ausgleich geschafft. Am Abend verlängerte der Engländer dann die Serie auf 6 gewonnene Frames in Folge, wobei ihm auch das einzige Century-Break des Finals gelang. McManus konnte danach wieder zum 6:6 ausgleichen, aber nachdem Davis Frame 13 mit nur einem Punkt Vorsprung gewinnen konnte, hatte er das Momentum wieder auf seiner Seite. Mit zwei hohen Breaks holte er sich auch noch die nächsten beiden Frames und damit mit 9:6 den Turniersieg.

Qualifikation 
Am 6. Juli 1993 begann die Qualifikation für die Welsh Open. Sie erstreckte sich über 9 Runden, die am 20. September abgeschlossen waren. Mit 515 Spielern hatten sich nicht ganz so viele Teilnehmer angemeldet wie im Vorjahr. Am Ende blieben 32 Spieler, die die Top 32 der Weltrangliste im Hauptturnier herausfordern durften.

Century-Breaks 
In der TV-Phase ab der zweiten Hauptrunde erzielten 7 Spieler zusammen 15 Breaks von mindestens 100 Punkten. Gleich vier Spielern gelangen drei Centurys. Das höchste Break erzielte Dave Harold, abseits der Kameras, was ihm 600 £ Prämie einbrachte. Die Prämie für das höchste TV-Break ging aber an Steve Davis für sein 125-Punkte-Break im Finale.

Quellen 

1994
Snookerveranstaltung 1994
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre